El nombre Pak Nam-chol se refiere a tres deportistas norcoreanos:

Pak Nam-chol, futbolista nacido en 1985, juega de mediocampista.
Pak Nam-chol, futbolista nacido en 1988, juega de defensa.
Pak Nam-chol, yudoca nacido en 1979.